Um ungulígrado é um animal que assenta no solo apenas a última falange dos dedos, como o cavalo e o veado. Este consegue marchar mais rápido pois só apoia a sua última falange. Os unguligrados normalmente usam cascos para os proteger do conta(c)to com o solo (exemplo: cavalo).

Zoologia